Gmünd (von Gemünde, ‚Ort an einer Flussmündung‘) heißen folgende Orte:
 Bezirk Gmünd, Bezirk im Waldviertel in Niederösterreich
Städte, Gemeinden:
 Schwäbisch Gmünd, Stadt im Ostalbkreis, Baden-Württemberg
 Gmünd (Niederösterreich), Bezirkshauptstadt im Waldviertel in Niederösterreich
 Gmünd in Kärnten, Stadt im Liesertal, Bezirk Spittal an der Drau, Kärnten
Ortsteile:
 Gmünd (Eriskirch), Ortsteil der Gemeinde Eriskirch, Bodenseekreis, Baden-Württemberg
 Gmünd (Innernzell), Ortsteil der Gemeinde Innernzell, Landkreis Freyung-Grafenau, Bayern
 Gmünd (Pfatter), Ortsteil der Gemeinde Pfatter, Landkreis Regensburg, Bayern
 Gmünd (Grafenwöhr), Ortsteil der Gemeinde Grafenwöhr, Landkreis Neustadt an der Waldnaab, Bayern
 Gmünd (Rötz), Ortsteil der Stadt Rötz, Landkreis Cham, Bayern
 Gmünd (Gemeinde Gerlos), Ort der Gemeinde Gerlos, Bezirk Schwaz, Tirol
 Gmünd (Gemeinde Hohenweiler), Ortsteil der Gemeinde Hohenweiler, Bezirk Bregenz, Vorarlberg
sowie:
 Gmünd-Bahnhof, deutscher Name von České Velenice, Stadt in Südböhmen 
 Gmünd (Herrschaft), Grundherrschaft im Erzherzogtum Österreich unter der Enns

Gmünd ist der Familienname folgender Personen:

 Philipp von Gmünd (genannt Hünermenger; † 1523), deutscher Baumeister und Bildhauer

Siehe auch:
 Gemünd
 Gemünden
 Gmund